Аргу́н може да се отнася за:
 Аргун – река в Северен Кавказ, десен приток на р. Сунжа
 Аргун – река в Североизточна Азия
 Аргун – град в Чечня
 Аргун-хан – илхан на Иран (1284 – 1291)